MacKay
 John MacKay – attore

McKay
 John McKay (1923-2001) – allenatore di football americano statunitense
 John McKay – calciatore scozzese
 John McKay – regista scozzese di cinema e televisione